Георг Гебель (1709—1753) — німецький композитор і музикант.
 Гебель Герман Федорович (1844—1910) — за фахом лісничий, відомий орнітолог, перший на теренах Російської імперії оолог.
 Гебель Густав Іванович (1785—1856) — комендант Києва, учасник придушення повстання Чернігівського полку.
 Гюнтер Гебель (1917—1993) — німецький офіцер, оберстлейтенант вермахту.
 Гюнтер Гебель-Вільямс (1934—2001) — дресирувальник; співпрацював з Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus.
 Карл фон Гебель (1855—1932) — німецький ботанік; мав лицарське звання.
 Малгожата Гебель (* 1955) — польська актриса.
 Маттес Гебель (1500—1574) — німецький медальєр.
 Франц Ксавер Гебель (1787—1843) — німецький композитор, диригент і музичний педагог.
 Юст Гебель (1891—1984) — нідерландський футбольний воротар.

 Гебель ес-Сильсіла — місцевість на південь від Едфу за 65 кілометрів на північ від Асуана.
Німецькі прізвища